Okręty US Navy o nazwie USS  "Dextrous":
 Pierwszy USS "Dextrous" (AM-341) był trałowcem typu Auk. Zbudowany w 1943.
 Drugi USS "Dextrous" (MCM-13) był niszczycielem min typu Avenger. Wszedł do służby w 1993 i nadal się w niej znajduje.

Dextrous